Името Каменяк носят две български села:

 Каменяк (Област Бургас)
 Каменяк (Област Шумен)